Шевальє́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Анаїс Шевальє (;  1993) — французька біатлоністка, учасниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, призерка юніорських чемпіонатів світу з біатлону, учасниця Олімпійських ігор (2014).
 Клое Шевальє (;  1995) — французька біатлоністка, чемпіонка Європи (2018).
 Моріс Шевальє (; 1888—1972) — французький естрадний співак, актор кіно.
 Огюст Жан Батист Шевальє (; 1873—1956) — французький ботанік і систематик рослин, дослідник флори тропічної Африки.
 П'єр Шевальє () — французький військовий діяч і дипломат, радник королівського монетного двору середини XVII століття.
 Тедді Шевальє (;  1987) — французький футболіст, нападник.
 Трейсі Шевальє (;  1962) — британська письменниця американського походження.

Див. також 
 Крак де Шевальє () — один з найважливіших середньовічних замків хрестоносців у Сирії, що зберігся.
 «Часослов Етьєна Шевальє» () — ілюмінований манускрипт, створений першим майстром французького Відродження Жаном Фуке близько 1452—1460 рр.

Посилання